San Pietro dei Nembi (Sveti Petar) – isola dell'arcipelago delle isole Quarnerine in Croazia, adiacente all'isola Asinello 
 San Pietro dei Nembi (Ilovik) – centro abitato situato sull'isola Asinello in Croazia